

Patronyme 

 Alfredo del Águila (1935-2018), footballeur mexicain
 Cynthia del Águila (née en 1959), femme politique guatémaltèque
 José del Aguila (né en 1991), footballeur guatémaltèque
 Juan d'Aguila (1545-1602), général espagnol

Toponyme 

 Barrage de Piedra del Águila, barrage argentin et son lac
 Piedra del Águila, ville argentine
 Algarrobo del Águila, ville argentine

Autre 
 Rojos del Águila de Veracruz club mexicain de baseball